Андже́ла Лу́че (, справжнє ім'я Анджела Савіно, ;  , Неаполь, Кампанія, Італія) — італійська співачка, акторка театру і кіно.

Біографія 
Кінокар'єра Анджели Луче протривала з 1958 по 2005 роки. Всього вона знялася у 54 фільмах. Її фільми були переважно у жанрах: комедія, драма, мелодрама.

Фільмографія 

 Ricordati di Napoli (1956)
 Avventura a Capri (1958)
 La sposa (1958)
 La sfida (1958)
 Gastone (1959)
 1959: Удівець / (Il Vedovo) — Маргеріта
 Ferdinando I° re di Napoli (1959)
 Le sorprese dell'amore (1959)
 Anonima cocottes (1960)
 Caravan petrol (1960)
 A noi piace freddo (1960)
 Peccati d'estate (1960)
 La contessa azzurra (1960)
 1960: Триспальне ліжко / (Letto a tre piazze) — Жанет
 Morte di un amico (1960)
 Signori si nasce (1960)
 Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi (1960)
 Che femmina!! (1962) e… che dollari! (1961)
 1962: Буремні роки / (Gli anni ruggenti) — Роза Де Белліс
 La marcia su Roma (1962])
 Odio mortale (1962)
 Pastasciutta nel deserto (1962)
 Adultero lui, adultera lei (1963)
 I ragazzi dell'Hully Gully (1964)
 2 mafiosi contro Al Capone (1966)
 Per qualche dollaro in meno (1966)
 Spara forte, più forte, non capisco (1966)
 Un gangster venuto da Brooklyn (1966)
 Lo straniero (1967)
 Totò story (1968)
 Dove vai tutta nuda? (1969)
 Gli specialisti (1969)
 Pensiero d'amore (1969)
 Il debito coniugale (1970)
 Ma chi t'ha dato la patente? (1970)
 1970: Ніні Тірабушо: жінка, яка вигадала рух / (Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa) — співачка
 Addio fratello crudele (1971)
 Cose di Cosa Nostra (1971)
 Il Decameron (1971)
 Homo Eroticus (1971)
 Malizia (1973)
 Il gioco della verità (1974)
 Io tigro, tu tigri, egli tigra (1978)
 Lo scugnizzo (1979)
 Lacrime napulitane (1981)
 Il contratto (1981)
 Zampognaro innamorato (1983)
 Pacco, doppio pacco e contropaccotto (1993)
 La chance (1994)
 L'amore molesto (1995)
 La vita per un'altra volta (1998)
 Terra bruciata (1999)
 La volpe a tre zampe (2001)
 La seconda notte di nozze (2005)
 Passione (2010)

Дискографія 

 1972: Angela Luce Fans GPX 6
 1973: Dedicato a Fans GPX 8
 1973: Che vuò cchiù Fans GPX 10
 1973: Dammi un bacio e ti dico… Fans GPX 11
 1974: Sò palummella cu e scelle d'oro Hello ZSEL 55432
 1975: Cin cin con Sanremo Hello ZSEL 55439
 1975: Poesie dette da Angela Luce Hello ZMEL 55443
 1976: E a Napule ce sta Hello ZSEL 55446
 1976: Cafè Chantant Hello ZSEL 55452
 1977: Comme se canta a Napule Hello ZKEL 55457
 1977: Comme se canta a Napule Hello ZKEL 55459
 1977: Comme se canta a Napule Ricordi SMRL 6200
 1978: Selezione napoletana Phonotype ZSLP 55864
 1979: Angela Luce Volume Uno Fans ABCD 410
 1979: Angela Luce Volume Due Fans ABCD 411
 1984: Ipocrisia Sirio BK 00213
 1984: Io per ricominciare Sirio BL 75919
 1988: Senza frontiere Sirio BL 75955
 1995: Ipocrisia Phonotype CD 0044
 2004: I colori della mia vita CD POLOSUD
 2009: Luce per Totò CD POLOSUD
 1970: 'O divorzio/Carissima mamma (Hello HR 3004)
 1971: 'A primma 'nnammurata/'A rriva 'e mare (Hello HR 9055)
 1973: La casa del diavolo/Non sposarmi se non vuoi (Fans G 62)
 1973: Che vuo cchiù/Zitto zitto zitto (Fans G 63)
 1974: L'addio/Napule ca se ne va (Hello NP 9158)
 1975: Ipocrisia/Per amare lui (Hello ZEL 50470)
 1975: Cara amica mia/Quando sarai con l'altra (Hello ZEL 504710)

Посилання 
 

Уродженці Неаполя
Кіноактори Італії XX століття
Театральні актори Італії XX століття
Співаки Італії XX століття
Кіноактори Італії XXI століття
Театральні актори Італії XXI століття
Співаки Італії XXI століття
Виконавці італійською мовою